Dokaor Toongtong (), nom de naissance Buppha Boonmee (thai: บุปผา บุญมี), née le  à Ubon Ratchathani, est une chanteuse pop thaïlandaise. de musique mor lam  et luk thung.

Discographie

Albums

Grammy Gold
 Oak Hak Wan Hae Tien (อกหักวันแห่เทียน)
 Ber Thor Jao Choo (เบอร์โทรเจ้าชู้)
 Miea Kao (เมียเก่า)

Liens externes 

Chanteuse thaïlandaise
Naissance en 1977
Naissance dans la province d'Ubon Ratchathani
Musicien de mor lam
Musicien de luk thung
Artiste de GMM Grammy